Balog Sándor
Balog Sándor textiltervező, iparművész
Balogh Sándor
Balogh Sándor (1743 körül –1810) bölcsészdoktor, kanonok, a püspöki lyceum aligazgatója
Balogh Sándor (1827–1904) református lelkész
Balogh Sándor (1920–2000) válogatott labdarúgó
Balogh Sándor (1926–2004) történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
Balogh Sándor (1932) agrárközgazdász
Balogh Sándor (?–2007) vegyészmérnök, üzletember
Balogh Sándor (1945) kertészmérnök, növényvédelmi, környezetvédelmi és talajerő-gazdálkodási szakmérnök
Balogh Sándor (1956) népzenész
Balogh Sándor (1962) üzletember